Miasta w USA:
 Le Ray – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson

Gminy w USA:
 Le Ray (ang. Le Ray Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Le Ray (ang. Le Ray Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Jefferson